Карла Монроиг () порториканска је глумица, водитељка и модел.

Филмографија

Спољашње везе

Напомене и референце 

Рођени 1979.
Порториканске глумице